Philippe Bussonnet est un bassiste français de jazz et de rock et compositeur.

Biographie

Carrière 
Il est membre fondateur des groupes BBI, One Shot, Electric Epic, Wax'in et Welcome-X.

Il est aussi compositeur.

Principales formations 

 Welcome-X (depuis 2018)
 Wax’In (depuis 2015)
 Fillet of Soul by Tassel & Naturel , (2004-2011)
 NHX (2003-2007)
 One Shot (depuis 1997)
 Magma (1996-2019)
 BBI (1995-2000)
 Introversion (1992-1995)

Collaborations 
Nicolas Folmer, Alex Tassel, Guillaume Naturel,  Le Lann, Sylvain Beuf, Daniel Humair, Patrick Gauthier, Jacques Pellen, Annie Ebrel, Christophe Godin, Laurent de Wilde, Eddie Henderson, Volunteered Slaves (Olivier Temime), Seven Indies, Jean-Paul Prat, Laurent Garnier, Manu Katché, Masal, Keren Ann... il a également enregistré un titre de et avec Kirk Hammett en juin 2019.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en novembre 1966
Naissance à Vichy
Bassiste de rock progressif
Bassiste français de jazz
Bassiste français de rock
Compositeur français
Musicien de zeuhl
Membre de Magma